«Строи́тель» — название ряда спортивных клубов:

 Строитель (баскетбольный клуб, Киев)
 Строитель (баскетбольный клуб, Энгельс)
 Строитель (волейбольный клуб, Минск)
 Строитель (мини-футбольный клуб, Новоуральск)
 Строитель (мини-футбольный клуб, Рудный)
 Строитель (спидвейный клуб, Октябрьский)
 Строитель (футбольный клуб, Абакан)
 Строитель (футбольный клуб, Актау)
 Строитель (футбольный клуб, Ашхабад)
 Строитель (футбольный клуб, Баку)
 Строитель (футбольный клуб, Бельцы)
 Строитель (футбольный клуб, Биробиджан)
 Строитель (футбольный клуб, Витебск)
 Строитель (футбольный клуб, Владикавказ)
 Строитель (футбольный клуб, Гатчина)
 Строитель (футбольный клуб, Даугавпилс)
 Строитель (футбольный клуб, Дулёво)
 Строитель (футбольный клуб, Комсомольск-на-Амуре)
 Строитель (футбольный клуб, Курган)
 Строитель (футбольный клуб, Моршанск)
 Строитель (футбольный клуб, Новороссийск)
 Строитель (футбольный клуб, Припять / Славутич)
 Строитель (футбольный клуб, Рига)
 Строитель (футбольный клуб, Рудный)
 Строитель (футбольный клуб, Сабирабад)
 Строитель (футбольный клуб, Сочи)
 Строитель (футбольный клуб, Старые Дороги)
 Строитель (футбольный клуб, Сыктывкар)
 Строитель (футбольный клуб, Тернополь)
 Строитель (футбольный клуб, Тюмень)
 Строитель (футбольный клуб, Уфа)
 Строитель (футбольный клуб, Хуст)
 Строитель (футбольный клуб, Череповец)
 Строитель (футбольный клуб, Энгельс)
 Строитель (хоккейный клуб, Караганда)
 Строитель (хоккейный клуб, Сыктывкар)
 Строитель (хоккейный клуб, Шелехов)
 Будивельник
 Будивельник ():
 Будивельник (баскетбольный клуб)
 Будивельник (хоккейный клуб)
 Бинокор
Бинокор ( — Строитель):
 «Бинокор» — хоккейный клуб из города Ташкента.
 «Бинокор» — название узбекистанского футбольного клуба МХСК Ташкент в 1993 году.
 «Бинокор» — футбольный клуб из города Бухары.
 Курувчи́
 Курувчи ():
 «Курувчи» — название футбольного клуба «Бунёдкор» Ташкент в 2005—2008 годах.
 «Курувчи» — название футбольного клуба «Хорезм» Ургенч в 1991—1992 годах.
 Це́лтниекс
 Целтниекс ( — строи́тель):
 «Целтниекс» — стадион в городе Даугавпилс.
 «Целтниекс» — бывший футбольный клуб из Даугавпилса.
 «Целтниекс» — бывший футбольный клуб из Риги.

См. также 
 Строитель 7 (мини-футбольный клуб, Челябинск) — участник российской высшей лиги. (См. также Челябинец.)